O Edifício Dakota, conhecido em inglês como Dakota Apartments, é um edifício construído entre 25 de outubro de 1880 e 27 de outubro de 1884, situado na esquina da 72nd Street e Central Park West, em Manhattan, Nova Iorque.

O edifício tem características do estilo Art nouveau, tais como paineís tímpanos em terracota, construção bigeminada, nichos, balaustradas e varandas em estilo francês. Também é muito presente bastante arquitetura eclética e Neomedieval, devido as influências das arquiteturas modernistas inglesa, francesa, irlandesa e nativa da região onde localizado em sua fachada.

Foi designado, em 26 de abril de 1972, um edifício do Registro Nacional de Lugares Históricos bem como, em 8 de dezembro de 1976, um Marco Histórico Nacional.

Curiosidades 

O Dakota é uma cooperativa e para uma pessoa morar nele precisará ser antes aprovada pela maioria dos moradores.

Em 1968 o prédio serviu de locação para o filme Rosemary's Baby (O Bebê de Rosemary), dirigido por Roman Polanski e estrelado por Mia Farrow.

O prédio era a residência de John Lennon desde 1973, e foi o local de assassinato de John Lennon por Mark David Chapman no dia 8 de dezembro de 1980. A esposa de Lennon, Yoko Ono, ainda tem vários apartamentos no mesmo edifício.

Residentes notáveis 
Residentes famosos do Dakota incluíram:
 Aleister Crowley, escritor, poete e ocultista
 Boris Karloff, ator
 Gilda Radner, comediante
 Harlan Coben, escritor
 Jack Palance, ator
 Jason Robards, ator
 Joe Namath, jogador de futebol americano
 John Lennon, músico e compositor, tinha cinco apartamentos no Edifício Dakota.
 John Madden, técnico de futebol americano e comentarista.
 José Ferrer, ator
 Judy Garland, atriz
 Lauren Bacall, atriz
 Leonard Bernstein, compositor e maestro
 Lillian Gish, atriz
 Robert Ryan, ator. Robert Ryan originalmente alugava seu apartamento (#72) para John Lennon e Yoko Ono, tendo estes últimos o comprado após a morte do ator.
 Roberta Flack, cantora, mora ao lado de Yoko Ono.
 Rosemary Clooney, cantora e atriz
 Rudolf Nureyev, bailarino
 Sean Lennon, cantor
 Yoko Ono, artista

Galeria de imagens

Ver também 
 Registro Nacional de Lugares Históricos em Manhattan da 59th até 110th Streets
 Marcos históricos nacionais em Nova Iorque

Edifícios residenciais de Manhattan
Edifícios do Registro Nacional de Lugares Históricos
Marco Histórico Nacional na cidade de Nova Iorque
Oitava Avenida (Manhattan)
Upper West Side
Família Clark